Swenson ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Swenson (* 1970), US-amerikanischer Skilangläufer und Mountainbiker
 Eliza Swenson (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Komponistin und Filmproduzentin
 Elmer Swenson (1913–2004) US-amerikanischer Önologe und Rebenzüchter
 Inga Swenson (* 1932), US-amerikanische Schauspielerin
 Jeep Swenson (1957–1997), US-amerikanischer Schauspieler, Bodybuilder und Wrestler
 Kari Swenson (* 1961), US-amerikanische Biathletin
 Karl Swenson (1908–1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Ken Swenson (* 1948), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Mary Ann Swenson (* 1947), US-amerikanische, methodistische Bischöfin
 Ruth Ann Swenson (* 1959), US-amerikanische Koloratursopranistin
 William D. Swenson (* 1978), US-amerikanischer Offizier

Siehe auch:
 Svensson
 Swensen
 Svenson
 Svenssen